Olen (België), een gemeente in de provincie Antwerpen
Olen of formeel Olen-Centrum, de hoofdplaats van deze gemeente
Achter-Olen of Onze-Lieve-Vrouw-Olen, de tweede kern
Sint-Jozef-Olen, de derde kern
 Olen (Nederland), een buurtschap
 Ølen, plaats in Noorwegen.